Nargus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1867. Nargus ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Nargus